MLC kan betrekking hebben op:
 Maritiem Arbeidsverdrag, beter bekend als MLC 2006;
 Métro léger de Charleroi, een lightrail-systeem in en rond Charleroi;
 Military Load Classification, zie o.a. MLC-70 wegenmatsysteem;
 MLC (Congo), Beweging voor Congolese Bevrijding, een rebellenbeweging in Congo;
 Mid life crisis, ook bekend als Midlifecrisis;
 Multi Layer Composite, constructiemateriaal samengesteld uit verschillende lagen.